

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабе — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабе — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабе — село в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґрабе — село в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґрабе — село в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ґрабе — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабе — село в гміні Лубняни Опольського повіту Опольського воєводства
 Ґрабе — частина села Кухари в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабе — частина села Лібрантова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґрабе — частина села Ліпниця-Дольна в гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґрабе — частина села Личанка в гміні Сеправ Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ґрабе — частина села Хелм у гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Ґрабе — частина села Сеправ у гміні Сеправ Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ґрабе — частина села Пшитковиці в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ґрабе — частина села Бартники в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабе — частина села Ґліник-Польський в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабе — частина села Пйотрувка в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабе — частина села Поремби-Димарські в гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабе — частина села Кошенцин у гміні Кошенцин Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Ґрабе — частина села Зрембиці в гміні Ольштин Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ґрабе — частина села Слівакув у гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки